Друга сіяна Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла принципова суперниця перша сіяна Мартіна Навратілова з рахунком 6–3, 6–1. Вигравши цей титул, Навратілова стала лише другою серед жінок за часів Відкритої ери, які утримували всі чотири титули Великого шолома одночасно, виконавши 'Шолом Мартіни'.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1984 on ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

Жінки, одиночний розряд
1984 у жіночому тенісі